Il singolare  dello  SAP Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Milos Raonic, che si è riconfermato battendo in finale Denis Istomin per 7-63, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Gaël Monfils (ritirato per infortunio al ginocchio)
 Andy Roddick (quarti di finale)
 Milos Raonic (campione)
 Radek Štěpánek (secondo turno)

  Kevin Anderson (quarti di finale)
  Julien Benneteau (semifinale)
  Donald Young (primo turno)
  Olivier Rochus (primo turno)

Qualificati 

  Dennis Lajola (primo turno)
  Tim Smyczek (primo turno)

  Dimitar Kutrovsky (quarti di finale)
  Denis Kudla (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

SAP Open 2012
ATP World Tour 2012